Fricativa postalveolare sorda – tipo di consonante sorda.
Fricativa postalveolare sonora – tipo di consonante sonora.